Természettudomány
Polaritás (kölcsönös indukció), komponensek, mint a Transzformátor tekercsei közti viszony
Polaritás (projektív geometria), matematikai dualitás
Polaritás (embrió), a csírahólyag két pólusa
Sejtpolaritás, sejtek közti különbség alakban, struktúrában, funkcióban
Kémiai polaritás, a kémiában az elektromos töltöttségbeli elkülönülés
Elektromos polaritás, a pozitív vagy negatív elektromos potenciál
Mágneses polaritás, a mágnes északi és déli pólusai
Poláris reciprokáció, geometriai koncepció
Trilineáris polaritás, háromszögekkel kapcsolatos koncepció a geometriában
Polaritás - egy hullám amplitúdójának az iránya, illetve hogy van-e fáziseltolódás

Humán tudomány
Polaritás (nemzetközi kapcsolatok), a hatalommegoszlás leírása a nemzetközi rendszerben
Polaritás tétel, a nyelvészetben az olyan kifejezés, amely csak megerősítő, vagy negatív nyelvtani polaritásban jelenik meg
Szexuális polaritás, a hímnemű és a nőnemű dualizmusának a koncepciója

Más jelentései
Polaritás, táblajáték